Cameltoe, "pata de camelo" ou ainda "capô de fusca" em português, é o termo da gíria que serve para definir a forma em W ou em V da vulva quando está sob roupa fina e muito justa.

Existe um concurso anual de cameltoes nos Estados Unidos. São também usuais as fotos de paparazzi com cameltoes de celebridades internacionais, como Britney Spears, Paris Hilton, etc.

O cameltoe ou "pata de camelo" tem esse nome justamente por causa do formato semelhante que a pata do camelo e a forma em W da vulva formam.

Palavras, frases e expressões em inglês
Sexualidade